Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 2009. se održalo od 20. srpnja do 1. kolovoza u Rimu. Branitelj naslova je reprezentacija Hrvatske.

Turnir

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Izbacivanje 

 5. – 8. mjesto

 9. – 12. mjesto 

 13. – 16. mjesto

{{Round4-with third
|RD1 = 13. - 16. mjesto
|RD2 = 13. - 14. mjesto
|Consol = 15. - 16. mjesto

| 26. srpnja 2009. - 09:00 |  JAR | 7 |  Brazil | 8
| 26. srpnja 2009. - 10:20 |  Kazahstan | 4 |  Makedonija | 11

| 28. srpnja 2009. - 10:00 |  Brazil (peterci) | 16 |  Makedonija | 15

| 28. srpnja 2009. - 08:40 |  JAR | 6 |  Kazahstan | 5
}}

 Konačni poredak 

 

 Pojedinačna priznanja 

 Najbolji igrač:  Vanja Udovičić
 Najbolji vratar:  Stefano Tempesti

 Najbolji strijelac''':  Filip Filipović (20 pogodaka (18 ne računajući rulet peteraca))

Momčad SP-a 

  Stefano Tempesti (vratar)
  Filip Filipović
  Vanja Udovičić
  Javier García
  Miho Bošković
  Nikola Janović
  Jeffrey Powers

Vanjske poveznice 

 Raspored natjecanja 

Svjetska prvenstva u vaterpolu
Međunarodna vaterpolska natjecanja u Italiji